Marambio puede referirse a:
 Base Marambio - Estación científica y militar argentina, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, en el Continente Antártico.
 Gustavo Argentino Marambio - Aviador de la Fuerza Aérea Argentina, uno de los pioneros de la exploración antártica.
 Juan Carlos Marambio Catán - Cantor y compositor de tangos argentino.